Fritz Hecker ist der Name folgender Personen:
* Fritz Hecker (Fabrikant) (1873–1952), deutscher Fabrikant
 Fritz Hecker (Fußballspieler) (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Fritz Hecker-Over (1903–nach 1960), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Friedrich Hecker (1811–1881), deutscher Revolutionär